Християнські церкви, присвячені Святій Трійці.



Волинська область 
 Церква Святої Трійці — церква у смт Головне в Любомльському районі на Волині
 Церква Святої Трійці — церква в селищі Олика
 Церква Святої Трійці — церква у Сокіл (ПЦУ)

Київська область 
 Церква Святої Трійці (Київ) — назва низки церков у Києві
 Свято-Троїцька церква (Богуслав)
 Троїцька церква — церква у місті Ржищеві
 Церква Святої Трійці (Селезенівка) — ПЦУ

Одеська область 
 Грецький Свято-Троїцький собор — собор УПЦ МП у місті Одеса, колишня Грецька Троїцька церква.

Полтавська область 
 Свято-Троїцька церква (Великі Будища)
 Троїцька церква — церква у Вишняках Хорольського району Полтавської області
 Свято-Троїцька церква (Котельва)
 Троїцька церква — церква у смт Опішня
 Троїцька церква — церква у Полтаві

Сумська область 
 Свято-Троїцька церква (Славгород)
 Троїцька церква (Запсілля)

Хмельницька область 
 Троїцька церква — церква у місті Полонному Хмельницької області

Черкаська область 
 Троїцька церква — церква у селі Драбівці Золотоніського району Черкаської області
 Свято-Троїцька церква (Умань)

Чернівецька область 
 Свято-Троїцька церква (на Клокучці в Чернівцях)
 Свято-Троїцька церква (Чернівці)

Чернігівська область 
 Троїцька церква — церква у селищі Лосинівка Ніжинського району Чернігівської області
 Свято-Троїцька церква (Степанівка) — ПЦУ.
 Троїцька церква — церква у місті Ніжині — ПЦУ.

Втрачені 
 Церква Святої Трійці — дерев'яний храм у Крехівському монастирі
 Троїцький собор (Глухів) — колишній головний храм у місті Глухові. У 1962 році був знесений за рішенням органів державної влади.

Церква Святої Трійці — католицький храм в агромістечку Гервяти Гродненської області/

Церква Святої Трійці — православний храм в Божуриште, Софійська область



Український православний собор Святої Трійці

Троїцька церква (Дарієвичі)
 Троїцька церква (Бураново)
 Троїцька церква (Єлово)
 Троїцька церква (Камбарка)
 Троїцька церква (Якшур)
 Церква Святої Трійці (Електроуглі)

Церква Святої Трійці (Вашингтон)
 Церква Трійці (Бостон)
 Церква Трійці (Нью-Йорк)
 Українська греко-православна церква Святої Трійці

Див. також 
 Свято-Троїцький Мотронинський монастир
 Свято-Троїцький Густинський жіночий монастир
 Свято-Троїцький чоловічий монастир (Китаївська Пустинь)
 Церква Пресвятої Трійці

Трійця
Трійця